Der tolle Bomberg – film del 1932 diretto da Georg Asagaroff
Der tolle Bomberg – film del 1957 diretto da Rolf Thiele